Андреј Черкасов је други пут освојио турнир. У финалу је победио Јакоба Хласека резултатом 7-6(7-2), 3-6, 7-6(7-5).

Носиоци 

  Карел Новачек (друго коло)
  Петр Корда (прво коло)
  Јакоб Хласек (финалиста)
  'Андреј Черкасов (победник)

<li> Јан Симеринк (четвртфинале) 
<li> n/a
<li> Хорст Скоф (прво коло)
<li> Александар Волков ''(полуфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1991.